Spartacus eller Spartakus kan syfta på:
 Spartacus (111–71 f.Kr.), en romersk upprorsledare
 Spartacus (film) – en amerikansk film från 1960
 Spartacus International Gay Guide –  en internationell reseguidebok
 Spartacus: Blood and Sand –  en amerikansk tv-serie från 2010–2013
 Spartacus (balett) – en balett med musik av Aram Chatjaturjan
 Spartacus (roman) –  en historisk roman om slaven Spartakus av Howard Fast
 Spartacus (studentförening) – ett politiskt studentförbund knutet till Socialdemokraterna
 Spartacus RUFC – en svensk rugbyklubb i Göteborg
 2579 Spartacus – en asteroid
 Spartacus – en pseudonym för C.N. Carleson

Se även 
 Spartakusbund